Брагино — топоним в России:

 Брагино — жилой район в Ярославле.
 Брагино — село в Ельцовском районе Алтайского края.
 Брагино — деревня в Вязниковском районе Владимирской области.
 Брагино — деревня в Вологодском районе Вологодской области.
 Брагино — деревня в Кирилловском районе Вологодской области.
 Брагино — деревня в Грязовецком районе Вологодской области, Комьянское муниципальное образование.
 Брагино — деревня в Грязовецком районе Вологодской области, Юровское муниципальное образование.
 Брагино — деревня в Перемышльском районе Калужской области.
 Брагино — деревня в Парфеньевском районе Костромской области.
 Брагино — село в Курагинском районе Красноярского края.
 Брагино — деревня в Старорусском районе Новгородской области.
 Брагино — деревня в Мценском районе Орловской области.
 Брагино — деревня в составе города Краснокамск Пермского края.
 Брагино — деревня в Бежаницком районе Псковской области.
 Брагино — деревня в Гдовском районе Псковской области.
 Брагино — деревня, Горожанская волость, Новосокольнический район, Псковская область.
 Брагино — деревня, Первомайская волость, Новосокольнический район, Псковская область.
 Брагино — деревня в Краснохолмском районе Тверской области.
 Брагино — бывшая деревня в Нижнетавдинском районе Тюменской области, входила в Еланский сельсовет.
 Брагино — деревня в Кезском районе Удмуртии.
 Брагино — деревня в Можгинском районе Удмуртии.
 Брагино — деревня в Мышкинском районе Ярославской области.

 Брагино — озеро, Новгородская область.

См. также 
 Верхнее Брагино 
 Нижнее Брагино 
 Большое Брагино 
 Малобрагино
 Старое Брагино 
 Второе Брагино